Cet article contient une liste de chansons wallonnes traditionnelles ou populaires classées par région.

Chansons wallonnes

Chansons namuroises / Tchansons en namurwès  

 Nameur li djolie
 Si voye volti
 Les klokes
 Li vix clotchi d' Saint-Djean
 Emerance
 Li carion d' Saint Auboin
 Li Bia Bouquet

Chansons de Charleroi / Tchansons de Tchalerwès 
 Lolotte
 El Quézenne au Mambourg
 El ducace du Bos
 Ske^jèz l'feu, Zabèle
 Ele mindjeut des buloques
 A ! l' djeu d' bale
 Martchand d' lokes
 Toudis su l'voye
 Djan Pinson
 Monsieu del Bourlote

Chansons nivelloises / Tchansons de Nivèle 
 Vive Djan Djan

Chansons de Liège / Tchansons di Lîdge 
 Ah! K'il èst bê, mu p'tit viyèdje
Bê viyèdje d'One
Harbouya
Leyîz m' plorer
Lès djonnès fèyes
Lès dj'vôs galopants
Li payizan d'Tîleû
Li p'tit banc
Lu fôre du Sint-Djâke
Lu Marihâ
Lu ptite Martchande du Lèssèt
Mame
Mu bounome èsteût si malâde
Mu curèye
Pocwè n'av nin v'ni
Quénès complications
Y'a m'pêre ki m'a marié

Chansons picardes

Chansons montoises 
 El Doudou

Chansons boraines 
 On est borègne

Liens
http://www.chansonsdewallonie.be/PAGES/chansons.htm

Références 

Chant patriotique
Culture wallonne
Langue wallonne
Chanson wallonne
wa:Vive Nameur po tot (tchanson)